Schwabestraße steht für:

 Schwabestraße (Dessau-Roßlau)
 Schwabestraße (Karlsruhe)
 Schwabestraße (Weimar)